Аксель Мартиниус Эриксен (, 18 января 1883, Драммен — 22 марта 1965) — норвежский шахматист. Чемпион Норвегии (1922).

Биография 
Отец Эриксена был портным, уроженцем шведского города Дальсланд. Мать родилась в городе Мудум. Она умерла, когда Эриксену было 8 месяцев.

После окончания школы Эриксен работал бухгалтером. Увлекался рисованием.

Играть в шахматы начал в 1904 году под влиянием своего друга Х. К. Кристофферсена, впоследствии ставшего трехкратным чемпионом Норвегии. Вместе с Кристофферсеном и еще несколькими энтузиастами основал в Драммене шахматный клуб. Много лет был секретарем этого клуба. Первоначально клуб функционировал в формате еженедельных встреч в местном кафе. С 1917 года состоял в шахматном клубе «Christiania Schakselskap» (сейчас клуб «Oslo Schakselskap»).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Biografie Axel Martinius Erichsens von seiner Enkelin Margaret Heldor (norwegisch)
 Porträt in der Bildergalerie der Oslo Schakselskab (norwegisch)
 Liste der norwegischen Einzelmeister bis 2002 (norwegisch)

Шахматисты по алфавиту 
Шахматисты Норвегии 
Шахматисты XX века 
Родившиеся 18 января 
Родившиеся в 1883 году 
Родившиеся в Драммене 
Умершие 22 марта 
Умершие в 1965 году